Suffizienz (von lat. sufficere ‚genügen‘, ‚ausreichen‘) steht für:
 Suffizienz (Medizin)
 Suffizienz (Politik)
 Energiesuffizienz
 Suffiziente Statistik

Siehe auch: